Sigeberto
 Sigeberto I, (535-575) – re franco della dinastia dei merovingi
 Sigeberto II, (601-613) – re franco mai insediato, della dinastia dei merovingi
 Sigeberto III (circa 630-656), a volte indicato come Sigeberto II – re franco   della dinastia dei merovingi, fu re fannullone e santo
 Sigeberto del Wessex (VIII secolo), re del Wessex
 Sigeberto di Gembloux (1030-1112), cronista belga
Sigeberht
 Sigeberht dell'Anglia orientale (†637), Re dell'Anglia orientale e santo celebrato il 27 settembre